«Игра всерьёз» — художественный фильм 1992 года по мотивам повести Сергея Устинова «Кто не спрятался».

Аннотация 
Оперуполномоченный уголовного розыска капитан Станислав Северин, уволенный из милиции за превышение служебных полномочий, по просьбе своего начальника вновь возвращается к службе в качестве участкового.

После того, как в присутствии Станислава работники домоуправления вскрыли жилую квартиру, в которой был обнаружен труп и следы ограбления, капитан невольно втягивается в расследование этого преступления. Убитый жилец вскрытой квартиры, Викентий Черкизов, хранил у себя дома очень крупную сумму денег (4.850.000 рублей), предположительно — «воровской общак».

Брат покойного, криминальный авторитет Арсений Черкизов, предлагает Северину помощь в поиске убийц…

В ролях 
 Олег Фомин — капитан милиции Станислав Севери́н, участковый уполномоченный, бывший опер
 Александр Потапов — подполковник милиции Валентин Сергеевич Валиулин, начальник ОВД
 Армен Джигарханян — уголовник Арсений Фёдорович Черкизов/Викентий Федорович Черкизов, брат-близнец'
 Александр Мартынов — Лерик Сергей Никоненко — старший лейтенант милиции Саня Дыскин Ольга Толстецкая — Марина Анатолий Мамбетов (в титрах Анатолий Майбетов) — «Глобус» Владимир Ямненко — Виктор Байдаков Нина Антонова — Степанида, следователь прокуратуры Эрнст Романов — отец Марины Вилорий Пащенко — майор милиции Мнишин Борис Романов — Парапетов Дзинтарс Бруверис — Бурыгин Асвад Хасанов — Хасамов Георгий Морозюк — Трофимыч Андрей Крылов — Панькин Ксения Рябинкина — Лялька, жена Лерика Олег Масленников — Невмянов, следователь прокуратуры Марина Могилевская — Скачкова Валерий Неведров — Голубко, подполковник милиции Екатерина Крупенникова

 Съёмочная группа 
 Автор сценария: Сергей Устинов
 Режиссёр: Анатолий Иванов
 Операторы: Василий Бородин, Михаил Кретов
 Художник: Оксана Тимонишина
 Композитор: Игорь Стецюк

Съёмки фильма проводились в Москве и Киеве, хотя по сюжету все события происходят в Москве. Так, в начале фильма сцены в квартире и возле жилого дома снимались в Киеве по улице Суворова, дом № 11.
Надпись на милицейском УАЗике на украинском языке: «МІЛІЦІЯ». Номера автомобилей по этой же причине то московские «МО», то киевские «КИ».
Экранизация получилась менее остросюжетной, чем книга, из неё было исключено несколько убийств. Также в фильм не вошла финальная реплика в аэропорту Марины и Северина, объясняющая то, что за её выкуп он отдал бандитам не настоящие банковские чеки, а копии.

 Примечания 

 Ссылки 

 Сергей Устинов.'' Кто не спрятался

Фильмы Анатолия Иванова
Детективные фильмы России
Детективные фильмы Украины
Фильмы России 1992 года
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы-триллеры России
Фильмы-триллеры Украины